Энн Мюррей или Марри:
 Мюррей, Энн (род. 1949) — ирландская оперная певица.
 Мюррей, Энн (род. 1945) — канадская поп-певица.